Ла Рамада има више значења:

 Ла Рамада (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Рамада (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Рамада (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Рамада (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Рамада, Ентронке а Сан Исидро (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Рамада (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Рамада (Басерак), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Рамада, Куадра (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Рамада (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику